Isabella von Armenien ist der Name folgender Personen:

 Isabella von Armenien (Königin) (1219–1252),  Königin von Kleinarmenien
 Isabella von Armenien (Prinzessin) († um 1321), Tochter von Leo III. von Armenien